La saison 2011 du Championnat d'Islande de football est la  de la première division islandaise. Les 12 clubs de l'élite jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour au sein d'une poule unique.

Le Breidablik Kopavogur, sacré pour la première fois de son histoire champion d'Islande la saison dernière, va tenter de conserver son titre face aux 11 meilleurs clubs du pays.

L'un des clubs les plus anciens de l'île, le Vikingur Reykjavik, fait son retour parmi l'élite après trois saisons en deuxième division.

Le KR Reykjavik termine en tête du classement final devant le FH Hafnarfjörður et le ÍBV Vestmannaeyjar. Il s'agit là du  de champion de l'histoire du KR.

Les 12 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs 
Source ksi.net

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Islande de football
 Championnat de 2. Deild 2011
 Coupe d'Islande de football 2011

Liens externes 
  RSSSF
  Fiche sur le site de la fédération islandaise de football

Championnat d'Islande de football
Islande
2011 en Islande